La Coppa Davis 1968 è stata la 57ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 49 nazioni: 32 nella zona europea, 8 nella zona dell'est e 9 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la squadra detentrice del titolo: l'Australia nel challenge round che si è disputato al Memorial Drive Park di Adelaide in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo Turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1968
 1968